Aliewa oder Alieva ist der Familienname folgender Personen: 

 Atidsche Aliewa-Weli (* 1981), bulgarische Politikerin (DPS) und MdEP
 Elvis Alieva (* 1991), kosovarischer Schauspieler und Musicaldarsteller in Österreich

Siehe auch:
 Alijew